Desa Cibanteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibanteng (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 107,08), Jawa Barat, 
 Desa Cibanteng (administrativ by i Indonesien, lat -6,56, long 106,71), Jawa Barat, 
 Desa Cibanteng (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 108,14), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar